Bongo puede referirse a:

 El bongo, nombre de diversas embarcaciones americanas semejantes a canoas, aunque de mayor tamaño.
 El pueblo bongo del África Central.
 El bongo (Tragelaphus eurycerus), un antílope africano.
 La isla de Bongo, adyacente a la isla de Mindanao (Filipinas).
 Bongo Comics, una empresa de cómics.

Enlaces externos